Николай Малов:
 Малов, Николай Владимирович (род. 1964) — депутат Государственной Думы РФ VII созыва.
 Малов, Николай Иванович (1901—1968) — советский генерал-майор.